Die niederländische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert die Niederlande im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem Amateurbereich des niederländischen Fußballverbandes unterstellt. Trainiert wird sie seit September 2022 von Andries Jonker. Der größte Erfolg des Teams ist der Gewinn der Europameisterschaft 2017 im eigenen Land und die Vizeweltmeisterschaft 2019.

Der niederländische Verband bewarb sich um die Ausrichtung der Europameisterschaft 2009. Man erhoffte sich dadurch, den Frauenfußball in den Niederlanden nach vorne zu bringen. Bei der Abstimmung unterlag man allerdings Finnland. Sportlich konnte sich die niederländische Auswahl für die EM 2009 qualifizieren und nahm damit zum ersten Mal an einem großen Turnier teil. Dort wurde, nachdem im Viertelfinale Frankreich nach einem 0:0 im Elfmeterschießen bezwungen wurde, das Halbfinale erreicht, in dem die Niederländerinnen erst in der Verlängerung den Engländerinnen mit 1:2 unterlagen.

In der Qualifikation zur WM 2011 traf die Mannschaft auf Norwegen, Belarus, die Slowakei und Mazedonien. Dabei gelang beim 13:1 gegen Mazedonien einer der beiden höchsten Länderspielsiege. Am Ende reichte Platz 2 nicht, um sich für die Play-off-Runde zu qualifizieren.

Bei der Bewerbung als Ausrichter der EM 2013 unterlagen die Niederlande Schweden. In der Qualifikation zur EM 2013 traf die Mannschaft auf England, Serbien, Slowenien und Kroatien. Erst am letzten Spieltag wurden die spielfreien Niederländerinnen von den Engländerinnen von Platz 1 verdrängt, konnten sich aber als bester Gruppenzweiter zum zweiten Mal für die Endrunde qualifizieren, wo sie allerdings nach der Vorrunde ausschieden.

Viele niederländische Nationalspielerinnen spielen oder spielten in der deutschen Bundesliga, lange Zeit bevorzugt beim ehemaligen Bundesligisten FFC Heike Rheine. Bekannteste Spielerinnen in dieser Zeit waren die Torhüterin und ehemalige Rekordinternationale Marleen Wissink, die bis 2007 beim 1. FFC Frankfurt spielte, sowie die Mittelfeldspielerin und ihre Nachfolgerin als Rekordinternationale Annemieke Kiesel, die zuletzt beim FCR 2001 Duisburg spielte.

In der FIFA-Weltrangliste konnten sich die Niederländerinnen im Dezember 2014 durch die erste WM-Qualifikation auf ihre bis dahin beste Platzierung, Rang 11, verbessern. Durch den Sieg bei der EM 2017, bei der fünf Siege gegen Mannschaften erzielt wurden, gegen die sie eine negative Bilanz hatten (2× Dänemark, England, Norwegen und Schweden), gelang erstmals der Sprung in die Top-10 auf den siebten Platz. Durch den zweiten Platz bei der WM 2019 verbesserten sich die Niederländerinnen auf Platz 3 der FIFA-Weltrangliste und qualifizierten sich erstmals für das Olympische Fußballturnier.

Für die EM 2022 qualifizierten sie sich am 23. Oktober 2020 als dritte Mannschaft nach Gastgeber England und Rekordeuropameister Deutschland.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

Olympische Spiele

Algarve-Cup 
Die Nationalmannschaft nahm sechsmal am Algarve-Cup teil.

Zypern-Cup 
Die Nationalmannschaft nahm von 2008 bis 2015 an allen Austragungen des Zypern-Cups teil, der vom niederländischen Verband mitorganisiert wurde.
 2008: 4. Platz
 2009: 5. Platz
 2010: 6. Platz
 2011: 2. Platz
 2012: 7. Platz
 2013: 6. Platz
 2014: 9. Platz
 2015: 8. Platz
 2016: nicht gemeldet, da gleichzeitig die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2016 stattfand
 2017 bis 2020: nicht teilgenommen, stattdessen Teilnahme am Algarve-Cup bzw. Tournoi de France

Tournoi de France 
Beim 2020 ausgetragenen Tournoi de France belegten die Niederländerinnen nach drei Remis den zweiten Platz, 2022 nach je einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage ebenfalls Platz 2.

Aktueller Kader 
Siehe auch: Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022/Niederlande#Kader

Folgende Spielerinnen stehen im Kader für die Freundschaftsspiele gegen Österreich im Februar 2023. 

2020, 2021 und 2022 wurden zudem folgende Spielerinnen nominiert (kursiv gesetzte Spielerinnen sind derzeit verletzt):

Rekord-Spielerinnen

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder 
Alle Ergebnisse aus niederländischer Sicht.

Deutschland

Schweiz

Österreich

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der niederländischen Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Niederländische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 

 Homepage des niederländischen Verbandes
 Homepage der Frauen-Nationalmannschaft
 Übersicht aller Länderspiele
 Niederlande auf der FIFA-Homepage

Einzelnachweise 

Niederlande
 
Fussball Frauen
Frauensport in den Niederlanden